Florange é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Mosela. Estende-se por uma área de 13,18 km².

Demografia

Comunas de Mosela